Liverpool Football Club, mais conhecido como Liverpool, ou ainda Liverpool FC, é um clube de futebol profissional com sede em Liverpool, Inglaterra. O clube disputa a Premier League, a primeira divisão do futebol inglês. Fundado em 1892, o clube ingressou na Football League (atual Premier League) no ano seguinte e desde então atua no estádio no estádio Anfield, de sua propriedade. Sob a gestão de Bill Shankly, em 1964, a equipe mudou seu uniforme de camisas vermelhas e calções brancos para um uniforme todo vermelho que tem sido usada desde então. O lema e hino do clube é a canção "You'll Never Walk Alone" ("Você jamais caminhará sozinho", em tradução livre).

É uma das equipes mais vitoriosas da Inglaterra e da Europa, tendo conquistado uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA, seis Ligas dos Campeões da UEFA, três Ligas Europa da UEFA, quatro Supercopas da UEFA, 19 Campeonatos Ingleses, oito Copas da Inglaterra, nove Copas da Liga Inglesa e 16 Supercopas da Inglaterra. O período mais glorioso de sua história foi entre as décadas de 1970 e 1980, quando Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan e Kenny Dalglish, lideraram o Liverpool a onze títulos nacionais e sete troféus europeus.

Seus maiores rivais no esporte são o Manchester United e o Everton, com quem faz o clássico da cidade de Liverpool, chamado de Merseyside Derby. Além destes, possui uma rivalidade de menor grau com equipes como o Chelsea, Arsenal e Manchester City. Foi um dos fundadores do extinto G-14, grupo dos principais clubes do futebol europeu, e um dos novos membros da Associação Europeia de Clubes.

Os torcedores do clube estiveram envolvidos em duas grandes tragédias. A Tragédia de Heysel, durante a final da Liga dos Campeões da UEFA de 1985, em Bruxelas. Torcedores em fuga devido a acidentes causados por hooligans ingleses foram pressionados contra uma parede que desabou, resultando em 39 mortes, sendo a maior parte de torcedores italianos da Juventus. O Liverpool foi banido das competições europeias por seis anos, e todos os outros clubes ingleses foram banidos por cinco anos. Em 1989, quatro anos depois, ocorreu o Desastre de Hillsborough em Sheffield, durante o jogo entre Liverpool e Nottingham Forest, válido pelas semifinais da Copa da Inglaterra. Foi o maior desastre do futebol inglês e um dos maiores do mundo. Durante o incidente, 95 torcedores do Liverpool morreram pisoteados e outros 766 ficaram feridos. As investigações apontaram que a tragédia não foi causada por ação violenta por parte dos torcedores. As causas foram a sobrelotação do estádio, bem como o seu péssimo estado de conservação. Além disso, o local não cumpria as normas mínimas de segurança.

História 

John Houlding comprou o Anfield em 1892 e propôs um aumento do aluguel do estádio ao Everton entre £100 a £250 mil por ano. Mas o Everton, que jogava em Anfield há sete anos se recusou a pagar o aumento do aluguel de Anfield que Houlding queria, então o Everton se mudou para um novo estádio, o Goodison Park.

Revoltado com a atitude dos dirigentes do Everton, John Houlding fundou o Liverpool Football Club em 15 de março de 1892 para jogar no Anfield que estava desocupado. O nome original do clube era para ser Everton Football Club, Athletic Grounds, Ltd ou Everton Athletic, mas foi mudado para Liverpool Football Club quando a FA recusou a reconhecer a equipe com o nome de Everton.
Seis vezes vencedor da Liga dos Campeões, é o clube inglês mais bem sucedido da história da competição, ganhou o primeiro título no estádio Olímpico de Roma na temporada 1976-77 contra o Borussia Mönchengladbach da Alemanha pelo placar de 3-1. Já no ano seguinte, conquistou o bicampeonato ao vencer por 1-0 o Brugge, da Bélgica, no lendário estádio de Wembley, em Londres.

Após dois títulos seguidos do Nottingham Forest nas temporadas 1978-79 e 1979-80, confirmando o domínio inglês na competição européia, o Liverpool voltou a alcançar a final na temporada 1980-81, vencendo o Real Madrid pelo placar de 1-0, no estádio Parc des Princes, em Paris.

Antes disso, porém, seguindo a tradição dos clubes europeus, que à época, não valorizavam a disputa do título intercontinental, o Liverpool desistiu de disputar a final da Taça Intercontinental de Clubes com o Boca Juniors em 1978. Em 1981 o Liverpool disputou a final da Copa Intercontinental com o Flamengo, com o resultado final de 3-0 para a equipe brasileira. Os Reds venceram seu quarto título europeu na temporada 1983-84, contra a Roma. O jogo terminou empatado por 1-1, com os Reds vencendo, nos pênaltis, por 4-2 em pleno Olímpico de Roma. Enfrentaram o campeão sul-americano Independiente da Argentina na final da Copa Intercontinental de 1984 mas novamente foram derrotados, com o placar de 1-0 para os argentinos.

O clube voltou a conquistar o troféu mais cobiçado do continente apenas na temporada 2004-05, em uma lendária final contra o Milan na partida ficou conhecida mundialmente como O Milagre de Istambul, e que muitos consideram a melhor partida da Liga dos Campeões de todos os tempos.

Neste jogo, os Reds conseguiram a proeza de levar o jogo para a decisão por pênaltis após terminar o primeiro tempo perdendo por 3-0, com grande atuação do capitão Steven Gerrard, eleito o melhor jogador da UEFA no mesmo ano. Nos pênaltis prevaleceu a estrela do goleiro polonês Jerzy Dudek, que defendeu duas cobranças, deixando o placar em 3-2 e dando o quinto troféu da Liga dos Campeões ao Liverpool no Olímpico Atenas. O ano de 2005 só não foi perfeito para o Liverpool porque perdeu a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA para o São Paulo, pelo placar de 1-0. Embora o Liverpool tenha exercido pressão durante toda a partida, não conseguiu evitar o tricampeonato mundial do clube brasileiro.

Na temporada que sucedeu a quinta conquista da Champions, o Liverpool se sagra como campeão da Copa da Inglaterra e vice-campeão da Premier League. Na Liga dos Campeões, passou longe de defender o título e caiu de forma desastrosa diante do Benfica ainda nas Oitavas de Final com duas derrotas (2x0 e 1x0).

Em 2007, esteve próximo de seu sexto título de Liga dos Campeões, mas desta vez perdeu a final justamente para o Milan, de quem havia arrancado o título há dois anos. Em 2007-08 foi outra vez vice-campeão da Premier League perdendo o título para o Manchester United. Além disso também chegou às semifinais da Liga dos Campeões, sendo eliminado pelo Chelsea que estava com o Liverpool "engasgado" depois de ter sido eliminado pelos "Reds" nas semifinais da Liga dos Campeões em 2005 e 2007.

Em 2008-09 caiu mais uma vez para o Chelsea na Liga dos Campeões pelas quartas de finais em um duelo histórico com placar agregado de 5x4 a favor dos Blues. Além disso, sagrou-se vice-campeão da Premier League com quatro pontos a menos que o campeão Manchester United.

Nas temporadas seguintes o Liverpool viveu uma crise, ficando quatro temporadas consecutivas sem disputar a Liga dos Campeões. Contudo, na temporada 11-12, quebrou seu jejum de seis anos sem ganhar qualquer título, ao conquistar seu 8° título da Copa da Liga Inglesa, derrotando o Cardiff na final. Na temporada 2013-14, o Liverpool quase conquistou a Premier League e encerrou o jejum que durava 24 anos (na época). O Liverpool, que contava com um Sturridge, Sterling, Coutinho e Suárez, brigou intensamente com seus rivais Manchester City, Arsenal e Chelsea, chegando à liderança da Premier League ao bater o City por 3-2 num jogo fantástico. Desta forma, o Liverpool só precisava de si mesmo para erguer o título depois de 24 anos, mas num jogo contra o Chelsea, José Mourinho colocou seu time totalmente recuado (criando neste dia o termo "stop the bus" *parar o ônibus, em alusão ao formação dos jogadores dentro da área de defesa) fazendo com que um dos maiores nomes da história do clube, Steven Gerrard, escorregasse e deixasse Demba Ba marcar um gol. O Chelsea venceu esse jogo por 2-0, e mais tarde o City se tornaria campeão. Na temporada seguinte o Liverpool teve uma participação bem curta na Champions e foi eliminado ainda na fase de grupos.

Em 2015-16, já sob o comando de Jürgen Klopp, chega à final da UEFA Europa League após eliminar o Borussia Dortmund em um jogo histórico nas quartas de final, tendo vencido por 4-3 de virada após sair atrás com um placar de 3-1 à favor do time de Dortmund em pleno Anfield Stadium, mas perdeu o título numa final decepcionante contra o Sevilla que terminou com o placar de 3-1. Nesta mesma temporada perdeu a decisão da Copa da Liga Inglesa para o Manchester City na decisão por pênaltis.

Na temporada 2017-18 o clube conseguiu uma vaga para os play-off da Liga dos Campeões terminar em 4º na Premier League, já nessa fase derrotou o Hoffenheim no placar agregado de 6-3 consolidando a vaga na fase de grupos que continha Sevilla, Spartak Moscou e o Maribor, esses dois últimos respectivamente goleadas por 7-0, acabou se classificando em primeiro nesta chave, o clube contou já com o final da fase de grupos com a perda do meia Philippe Coutinho para o Barcelona, nas oitavas de final surpreendeu ao golear por 5-0 o Porto em pleno Estádio do Dragão com 3 gols do senegalês Sadio Mané garantindo a vaga com um empate por 0-0 em suas dependências, já nas quartas de final houve um clássico inglês com o Manchester City, no primeiro jogo uma ótima atuação do Liverpool aplicando 3-0 em Anfield Road e na outra partida garantindo a classificação com uma vitória por 2-1 de virada no Etihad Stadium, nas semifinais confronto com a Roma e o reencontro de Mohamed Salah com seu ex-clube, o jogador egípcio acabou marcando dois gols na vitória por 5-2 em casa, na volta vitória dos italianos por 4-2 mas não o suficiente para se classificarem. No dia 26 de maio a grande final contra o Real Madrid no Olímpico de Kiev e derrota com falhas do goleiro alemão Loris Karius nos gols de Benzema e Gareth Bale culminando com o vice-campeonato do clube inglês e do 13º titulo de Champions dos espanhóis.

Na temporada 2018-19, o Liverpool após uma fase de grupos difícil onde enfrentou PSG, Napoli e Estrela Vermelha se classificando com 9 pontos, fez uma ótima campanha no mata-mata com direito a uma virada histórica sobre o Barcelona (após perder no jogo de ida da semifinal por 3x0 no Camp Nou, conseguiu reverter o placar em Anfield com uma goleada de 4x0), o que garantiu retorno às finais da Liga dos Campeões. Por 2-0, com gols de Salah e Origi, conquistaram a sexta taça sobre os Spurs. Na Premier League, foi vice-campeão, após uma disputa acirrada com o Manchester City, somou 97 pontos contra 98 do rival. Em dezembro de 2019 participou do Mundial de Clubes da FIFA e sagrou-se campeão derrotando o Flamengo por 1 a 0 na prorrogação.

A temporada 2019-20 ficou marcada pela conquista da Premier League que pôs fim a um longo jejum. O Liverpool não era campeão inglês desde 1990 e voltou então a erguer o troféu nacional após 30 anos de uma longa espera. A campanha do Liverpool também foi histórica. Ao longo de todo o 1° turno, os Reds permaneceram invictos com um retrospecto que jamais havia sido visto: 18 vitórias e 1 empate. O clube permaneceu ainda invicto durante até a 27° rodada quando sofreu um inesperado 3-0 diante do rebaixado Watford. Conforme o fim do campeonato ia se aproximando, os torcedores iam fazendo as contas para o título. Com uma grande vantagem sobre o 2° colocado, o Manchester City de Pep Guardiola, era certo que o título aconteceria de forma antecipada. Curiosamente, o título foi confirmado sem a necessidade do clube entrar em campo, já que com a derrota para o Chelsea em Stamford Bridge, o City já não tinha condições de alcançar a pontuação dos Reds, mesmo restando 5 rodadas ao fim do campeonato. O Liverpool encerrou a Premier League 2019-20 com 99 pontos e a seguinte campanha: 32 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.

O Milagre de Istambul 
O Liverpool venceu a Copa da UEFA três vezes, sendo o clube inglês com mais taças na competição, a primeira na temporada 1972-73 contra o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, e na temporada 1975-76 contra o Brugge, da Bélgica, ambos em partidas de ida e volta. Já no novo formato da competição, venceu o espanhol Deportivo Alavés em uma final histórica pelo incrível placar de 5-4, com gol de ouro.

O time completou um trio sem precedentes de duas copas nacionais, a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra e a Copa da UEFA na temporada 2000-01. Contudo, ganhar um trio não foi algo novo, pois na temporada 1983-84 eles foram vitoriosos na Liga dos Campeões, no Campeonato Inglês e na Copa da Liga. Esse foi o primeiro trio de grandes títulos a ser alcançado por um clube inglês.

O clube também esteve presente nas duas maiores tragédias do futebol europeu: em Heysel em 1985, que afastou todos os clube ingleses das competições europeias por cinco anos, e o Liverpool por seis anos, e em Hillsborough em 1989, onde 96 torcedores do Liverpool morreram durante uma partida entre Nottingham Forest e Liverpool.

Em 2005 o Liverpool que tinha em seu elenco Steven Gerrard, Xabi Alonso e Jamie Carragher conquistou pela quinta vez em sua história a Liga dos Campeões da UEFA. A final da Liga dos Campeões da UEFA 2004-05 foi disputada em Istambul contra o Milan. É considerada até hoje a mais emocionante de toda a história da competição, uma vez que o Liverpool começou perdendo por 3 a 0, mas teve uma reação incrível nos minutos finais empatando o jogo e conquistando o título na disputa de pênaltis. Em dezembro do mesmo ano participou do Mundial de Clubes da FIFA e sagrou-se vice-campeão perdendo o título para o São Paulo por 1 a 0.

Cores 

Por grande parte de sua história, a cor principal do Liverpool foi o vermelho. Porém, após a fundação, o primeiro uniforme usado parecia-se muito com o do Everton atualmente. As camisas eram azuis e brancas e foram utilizadas até 1894, quando o clube adotou o vermelho, que é a cor da cidade.

O Liverbird, símbolo da cidade de Liverpool, foi adotado como emblema do clube em 1901, embora não tenha sido incorporado no uniforme até 1955. O uniforme somente se tornou todo vermelho em 1964, por ideia do manager Bill Shankly. Liverpool jogou todo de vermelho pela primeira vez contra o Anderlecht, como Ian St. John lembrou em sua autobiografia:

O segundo uniforme dos Reds não foram apenas branco, amarelo ou com shorts preto, mas várias outras combinações. Um kit todo cinza foi introduzido em 1987, o qual foi utilizado até que a temporada do centenário do clube, em 1991-92, quando foi substituído por uma combinação de camisas verdes e shorts brancos. Depois de várias combinações de cores na década de 1990, incluindo ouro e azul-marinho, amarelo, preto e cinza, cru, o clube alternou o segundo kit entre amarelo e branco até a temporada 2008-09, quando se re-introduziu o kit cinza.

Um terceiro kit foi projetado para os jogos fora de casa na Europa, mas ele também é usado em jogos fora de casa na própria Inglaterra. Desde a temporada 2012-13 os fardamentos são projetados pela Warrior Sports. Após rescisão de contrato com a Adidas, a empresa britânica ofereceu £25 milhões por temporada. O Liverpool já teve suas camisas fornecidas pela Umbro, até 1985, seguida da Adidas, por 10 anos. De 1996 até 2006 a fornecedora foi a Reebok, até que a Adidas voltou a fornecer os materiais esportivos, de 2006 até 2012.

Liverpool foi o primeiro clube Inglês profissional a ter o logotipo do patrocinador em suas camisas, após aprovação de um acordo com a Hitachi, em 1979. Desde então o clube foi patrocinado pelas tintas Crown, eletrodomésticos Candy, pela cerveja Carlsberg e atualmente pelo Standard Chartered Bank. O contrato com a Carlsberg, que foi assinado em 1992 e terminou na temporada 2010-11, foi o acordo mais duradouro entre os clubes grandes ingleses. O acordo de patrocínio firmado, em 2009, com o Standard Chartered Bank é o maior da história do Liverpool. Durante os 4 anos de contrato, o clube receberá em torno de £80 milhões.

O emblema do clube baseia-se no Liverbird, símbolo da cidade de Liverpool, que no passado ficava dentro de um escudo. Em 1992, para comemorar o centenário do clube, um novo emblema foi encomendado, incluindo a parte superior dos Shankly Gates, com a frase que é intitulada o hino do Liverpool: "You'll Never Walk Alone". No ano seguinte duas chamas foram adicionadas, uma de cada lado do emblema, representando o memorial às vítimas do desastre de Hillsborough que fica do lado de fora do estádio de Anfield (neste memorial há duas tochas com chamas eternas para as vítimas do desastre).

No novo uniforme, fornecido pela New Balance, o símbolo na parte frontal da camisa voltou a ser como o usado na década de 1970, apenas o Liverbird com as siglas "L.F.C." abaixo dele. As duas chamas foram transferidas para as costas do uniforme, abaixo da gola. Entre as duas chamas está o número de mortos no desastre, 96. A Nike é a atual fornecedora esportiva desde 2020.

Material esportivo e patrocinadores

Estádio 

Anfield foi construído em 1884 em terreno adjacente ao Stanley Park. Situado a 3km do centro da cidade de Liverpool, foi originalmente usado pelo Everton antes do clube se mudar para Goodison Park após uma disputa sobre o aluguel com o proprietário de Anfield, John Houlding. Deixado com um terreno vazio, Houlding fundou o Liverpool em 1892 e o clube joga em Anfield desde então. A capacidade do estádio na época era de 20 mil, embora apenas 100 espectadores assistissem ao primeiro jogo do Liverpool em Anfield.

O Kop foi construído em 1906 devido à alta afluência às partidas e foi inicialmente chamado de Oakfield Road Embankment. Seu primeiro jogo foi em 1 de setembro de 1906, quando o time da casa venceu o Stoke City por 1-0. Em 1906, a arquibancada em uma extremidade do terreno foi formalmente renomeada para Spion Kop, em homenagem a uma colina em KwaZulu-Natal. A colina foi o local da Batalha de Spion Kop na Segunda Guerra Boer, onde morreram mais de 300 homens do Regimento de Lancashire, muitos deles de Liverpool. No seu auge, a arquibancada podia acomodar 28 mil espectadores e era uma das maiores arquibancadas de nível único do mundo. Muitos estádios na Inglaterra tinham arquibancadas com o nome de Spion Kop, mas a de Anfield era a maior na época - poderia conter mais torcedores do que alguns campos de futebol inteiros.

Anfield podia acomodar mais de 60 mil torcedores em seu auge e tinha capacidade para 55 mil até a década de 1990, quando, seguindo as recomendações do Relatório Taylor, todos os clubes da Premier League foram obrigados a se converter em estádios all-seater a tempo para a temporada de 1993-1994, reduzindo sua capacidade para 45.276. As conclusões do relatório precipitaram a remodelação do Kemlyn Road Stand, que foi reconstruído em 1992, coincidindo com o centenário do clube, e era conhecido como Centenary Stand até 2017, quando foi renomeado Kenny Dalglish Stand. Um nível extra foi adicionado ao final da Anfield Road em 1998, o que aumentou ainda mais a capacidade do terreno, mas deu origem a problemas quando foi aberto. Uma série de postes de suporte e suportes foram inseridos para dar estabilidade extra à camada superior da arquibancada após o movimento da camada ter sido relatado no início da temporada 1999-2000.

Títulos 
{| border="2" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
! colspan="4" style="background: red;" |Mundiais
|- bgcolor="aqua" align="center"
! width="80" |Troféus
! width="240" |Competição
! width="80" |Títulos
! width="400" |Temporadas
|-
! align="center" |
! align="center" |Copa do Mundo de Clubes da FIFA
! align="center" |1
| rowspan=""     |2019
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! colspan="4" style="background: red;" |Continentais
|- bgcolor="aqua" align="center"
! width="80" |Troféus
! width="260" |Competição
! width="80" |Títulos
! width="380" |Temporadas
|-
! align="center" |
! align="center" |Liga dos Campeões da UEFA
! align="center" |6
| rowspan="1"    |1976–77, 1977–78, 1980–81, 1983–84, 2004–05 e 2018–19
|-
! align="center" |
! align="center" |Liga Europa da UEFA
! align="center" |3
| rowspan="1"    |1972–73, 1975–76 e 2000–01
|-
! align="center" |
! align="center" |Supercopa da UEFA
! align="center" |4
| rowspan="1"    |1977, 2001, 2005 e 2019
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! colspan="4" style="background: red;" |Nacionais
|- bgcolor="aqua" align="center"
! width="80" |Troféus
! width="260" |Competição
! width="80" |Títulos
! width="380" |Temporadas
|-
! align="center" |
! align="center" |Campeonato Inglês
! align="center" |19
| rowspan="1"    |1900–01, 1905–06, 1921–22, 1922–23, 1946–47, 1963–64, 1965–66, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1987–88, 1989–90 e 2019–20
|-
! align="center" |
! align="center" |Copa da Inglaterra
! align="center" |8
| rowspan="1"    |1964–65, 1973–74, 1985–86, 1988–89, 1991–92, 2000–01, 2005–06 e 2021–22
|-
! align="center" |
! align="center" |Copa da Liga Inglesa
! align="center" |9
| rowspan="1"    |1980–81, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1994–95, 2000–01, 2002–03, 2011–12 e 2021–22
|-
! align="center" |
! align="center" |Supercopa da Inglaterra
! align="center" |16
| rowspan="1" |1964*, 1965*, 1966, 1974, 1976, 1977*, 1979, 1980, 1982, 1986*, 1988, 1989, 1990*, 2001, 2006 e 2022
|-
! align="center" |
! align="center" |Supercopa da Liga de Futebol
! align="center" |'1
| rowspan="1"    |1985–86
|-
! align="center" |
! align="center" |Sheriff of London Charity Shield
! align="center" |1
| rowspan="1"    |1906
|-
! align="center" |
! align="center" |Campeonato Inglês - 2ª Divisão
! align="center" |4
| rowspan="1"    |1893–94, 1895–96, 1904–05 e 1961–62
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! colspan="4" style="background: red;" |Regionais
|- bgcolor="aqua" align="center"
! width="80" |Troféus
! width="260" |Competição
! width="80" |Títulos
! width="380" |Temporadas
|-
! align="center" |
! align="center" |Lancashire League
! align="center" |1
| rowspan="1"    |1892–93
|}

Legenda
 Campeão invicto
* Indica que o título foi compartilhado

 Estatísticas e recordes 

 Participações 

 Mais partidas 

 Maiores artilheiros Estatísticas atualizadas em 17 de abril de 2016.''

Capitães 
Desde a fundação do clube em 1892, 45 jogadores foram capitães do Liverpool. Andrew Hannah foi o primeiro capitão do clube depois que o Liverpool se separou do Everton e formou seu próprio clube. Alex Raisbeck, que foi capitão do clube de 1899 a 1909, foi o capitão mais antigo antes de ser ultrapassado por Steven Gerrard, que serviu 12 temporadas como capitão do Liverpool, começando na temporada 2003–04. O atual capitão é Jordan Henderson, que na temporada 2015–16 substituiu Gerrard.

Treinadores 
O Liverpool teve um total de 21 treinadores diferentes em sua história, o clube ja teve duas vezes dois treinadores ao mesmo tempo no comando da equipe. Logo abaixo está a lista completa de todos treinadores do Liverpool desde o ano de sua fundação em 1892.

Elenco atual

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 </ref>

Ligações externas 

 
 
 
 
 
 

 
Clubes de futebol fundados em 1892
Clubes da Superleague Fórmula
Fundações na Inglaterra em 1892